Belor kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Belor, Grobogan, by, 
 Belor, Kediri, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar